Ainos ist
 der griechische Name für die türkische Stadt Enez
 eine alternative Schreibweise des Berges Enos auf der griechischen Insel Kefalonia.

AINOS ist die Abkürzung für
 Antagonist-induzierter-Narkose-gestützter Opiat-Schnellentzug, eine Entziehungstechnik bei einer Abhängigkeit von Opioiden

AINOS